Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres D, G, S et N.

Sigles, abréviations et symboles 
 DGSN : Direction générale de la Sûreté nationale française
 DGSN : Direction générale de la sûreté nationale algérienne, Police d'Algérie,
 DGSN : Direction générale de la sûreté nationale marocaine, Police du Maroc.

Homonymie
Sigle de 4 caractères